Hugh Fraser – osoby noszące to nazwisko:

 Hugh Fraser (1918–1984), brytyjski polityk konserwatywny
 Hugh Fraser (1837–1894), brytyjski dyplomata
 Hugh Fraser (ur. 1945), brytyjski aktor
 Hugh Fraser (ur. 1952), kanadyjski lekkoatleta